Il singolare del torneo di tennis Alan King Tennis Classic 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Björn Borg che ha battuto in finale Jimmy Connors 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Björn Borg (campione)
 Jimmy Connors (finale)
 John McEnroe (semifinali)
 Vitas Gerulaitis (primo turno)

 Harold Solomon (secondo turno)
 Roscoe Tanner (quarti di finale)
 Arthur Ashe (primo turno)
 Wojciech Fibak (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Alan King Tennis Classic 1979